Анкилополле́ксии  — клада птицетазовых динозавров, живших по всему миру от 156 до 66 млн лет назад. Клада состоит из семейства Camptosauridae и клады Styracosterna, содержащей около 20 родов, включая кладу Hadrosauriformes, в которую входят 5 родов (включая игуанодонов) и надсемейство гадрозавроид (Hadrosauroidea). В 1986 году палеонтолог Пол Серено определил группу игуанодонтовых динозавров и назвал её Ankylopollexia (буквально «жёсткие пальцы»), отмечая синапоморфию группы — жёсткие кости пальцев и шипы на больших пальцах передних конечностей. Представители клады были в основном крупными животными, длиной до 15 метров и весом до 8 тонн (Shantungosaurus).

Филогения 
Первое определение Ankylopollexia дано Полом Серено в 1998 году. Он был определён как таксон, состоящий из родов, последние общие предки которых были Camptosauridae. В 2005 году Серено использовал типовые виды, Camptosaurus dispar и Parasaurolophus walkeri. Многие виды из клады ещё не включены в большие филогенетические группы, либо слишком фрагментарны, чтобы учёные могли уверенно сказать об их принадлежности. Это Bihariosaurus, Delapparentia, Draconyx, Hypselospinus, Lurdusaurus, Osmakasaurus, Owenodon, Planicoxa, Proplanicoxa и Sellacoxa.

Кладограмма по данным Butler и коллег 2011 года:

Примечания

Ссылки 
 .